European Transport Workers' Federation, een Europese vakbondsfederatie
 Evangelische Theologische Faculteit Leuven, een instelling voor hoger onderwijs op universitair niveau
 Exchange-traded fund, een beleggingsfonds dat op de beurs verhandeld wordt
 ETF Ride Systems, een Nederlands fabrikant van transportsystemen voor darkrides.